Anastazja
 Anastasija (piosenkarka)

 Anastasija Kazakuł
 Anastasija Kuźmina
 Anastasija Micha’eli
 Anastasija Myskina
 Anastasija Pawluczenkowa
 Anastasija Rodionowa